Leuchter steht für:
 Armleuchter, Kerzenständer mit Kerzen
 Kronleuchter, repräsentatives Beleuchtungselement mit ungewöhnlichem Lichterspiel
 Leuchter (Liturgie), hoher Kerzenständer
 Leuchter (Heraldik), eine Wappenfigur
 Siebenarmiger Leuchter (Kirche), künstlerisch gestalteter Leuchter
Siebenarmiger Leuchter (Judentum), religiöses Symbol der Juden
 Julleuchter, neuheidnischer Kultgegenstand

Leuchter ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Leuchter (* 1968), deutscher Schriftsteller, Musiker und Hochschuldozent
 Erwin Leuchter (1902–1973), argentinischer Musikwissenschaftler und Dirigent
 Fred A. Leuchter (* 1943), US-amerikanischer Holocaustleugner
 Heinrich Leuchter (1558–1623), deutscher evangelischer Theologe
 Heribert Leuchter (* 1954), deutscher Jazzmusiker und Komponist
 Manfred Leuchter (* 1960), deutscher Komponist, Produzent und Akkordeonvirtuose
 Rita Kurzmann-Leuchter (1900–1942), österreichische Pianistin und Musikpädagogin
 Romée Leuchter (* 2001), niederländische Fußballspielerin
 Viola Leuchter (* 2004), deutsche Handballspielerin

Siehe auch:
 Lampe
 Laterne
 Leuchte